Армас Адам Тойвонен (; 20 января 1899 — 12 сентября 1973) — финский легкоатлет, призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.

Армас Тойвонен родился в 1899 году в Халикко (ныне — территория города Сало), Великое княжество Финляндское. В 1932 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе он завоевал бронзовую медаль марафоне. В 1934 года Армас Тойвонен стал чемпионом Европы.

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1932 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1932 года
Легкоатлеты Финляндии